

Politiek 
 Spartacus (slavenleider)
 Spartacus (politieke beweging), een Belgische trotskistische beweging
 Spartacus (partijblad), het partijblad van het Marxistisch-Leninistisch Centrum Nederland
 Spartacusbond, voormalige Duitse communistische organisatie.
 Spartacusopstand, communistische opstand in Duitsland, 1919

Cultuur 
 Spartacus (roman), een historische roman uit 1951
 Spartacus (film), een film van Stanley Kubrick uit 1960
 Spartacus (televisiefilm), een televisiefilm uit 2004 met Goran Višnjić
 Spartacus: Blood and Sand, televisieserie uit 2010
 Spartacus: Gods of the Arena, televisieserie uit 2011
 Spartacus: Vengeance, televisieserie uit 2012
 Spartacus: War of the Damned, televisieserie uit 2013
 Spartacus (ballet), een compositie van Aram Chatsjatoerjan
 Spartacus (album), een album van de Duitse rockgroep Triumvirat

Overige 
 Spartacusplan, een vervoersplan van De Lijn en de NMBS in Belgisch-Limburg
 Spartacus International Gay Guide, een reisgids voor homoseksuelen.
 Spartak Moskou, voetbalclub
 Fabian Cancellara (1981), een Zwitsers wielrenner naar bijnaam